Kiss Attila
 Kiss Attila (1939-1999) régész
 Kiss Attila (1941) vízilabdázó, edző
 Kiss Attila (1965) irodalomkutató, egyetemi docens
 Kiss Attila (1968) népművelő tanár, politikus (Fidesz), országgyűlési képviselő
 Kiss Attila (1971) karatemester
 Csocsesz énekes
hasonló nevűek
 Kálnoki Kis Attila (1965) világbajnok öttusázó
 Kiss-B. Atilla (1963) Liszt Ferenc-díjas operaénekes (tenor)
 Kósa-Kiss Attila (1954) erdélyi magyar meteorológus, csillagász
 Seprődi Kiss Attila (1941–2008) romániai magyar rendező